Лесно́й проспе́кт — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Лесной проспект — проспект в Петрозаводске.
 Лесной проспект — проспект в Санкт-Петербурге.
 Лесной проспект — проспект в Комарово (Санкт-Петербург).

Украина 
 Лесной проспект — проспект в Киеве.

См. также 
 Лесная улица
 Лесной переулок
 Лесной проезд